Baxter se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edgar Martin Baxter
 William Baxter